Bank für Handel und Industrie steht für folgende Banken:

 Bank für Handel und Industrie (Berlin), Bank mit Sitz in Berlin
 Bank für Handel und Industrie (Darmstadt), Bank mit Sitz in Darmstadt
 Bank für Handel und Industrie (Graz), Bank mit Sitz in Graz
 Bayerische Bank für Handel und Industrie
 Lübecker Bank für Handel und Industrie